Карл Петрович Геллат также известен как Карп (Karl Hellat, 19 мая 1862, д. Койги, приход Ару (Aru), волость Койги, Ярвамаа — 10 апреля 1935, Хаапсалу, Ляэнемаа) — эстонский общественный и российский политический деятель, депутат Государственной думы I созыва от Эстляндской губернии.

Биография 
Карл Геллат родился в семье крестьянина-арендатора Питера Геллата (Peeter Hellat, 1810—1901), ставшего позднее владельцем фермы Сави (Savi) в волости Сангасте и его жены Анны урождённой Прююс (эст. Prüüs, 1815—1901). Ранее в церковных книгах фамилия семьи писалась как Hällat. Карл был младшим из 9 детей, доживших до совершеннолетия.

В 1875—1877 Геллат посещал начальную школу в Тарту, в 1877—1879 — уездное училище, в 1880—1884 — Петербургское лютеранское училище Св. Анны (Анненшуле), и тогда же поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет. Во время обучения Карл Геллат активно участвует в эстонском студенческом движении. В Санкт-Петербурге была официально зарегистрирована ассоциация помощи эстонским студентам, закрытая в 1909 году. В 1889 году Геллат окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета со званием кандидата прав.

Назначен кандидатом на судебную должность к старшему председателю Санкт-Петербургской судебной палаты. После окончания университета он работал судьёй в Хаапсалу и председателем Гапсальского (Хаапсальского) верхнекрестьянского суда.  Пользовался популярностью среди эстонского населения, занимался общественной деятельностью (учреждал благотворительные и другие общества). В частности Карл Геллат принял участие в организации национального движения общества трезвости Kungla.

Попытки Геллата поднять эстонское национальное самосознание плохо согласовывались с политикой русификации. Благодаря настойчивости губернатора Геллат был исключен из общества Kungla, а в 1899 году он был вынужден покинуть Эстонию. Он был назначен городским судьей города Устюжны Новгородской губернии. В 1905 г. К. П. Геллат являлся казначеем ЦК Союза автономистов-федералистов в Петербурге, председателем же Союза был профессор В. И. Вернадский, товарищами председателя — А. М. Колюбакин и Л. И. Петражицкий, секретарями — князь В. Л. Геловани и Ю. И. Рубинштейн.

14 апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Эстляндского губернского избирательного собрания. Входил в Конституционно-демократическую фракцию, примыкал к автономистам (Эстонская группа). Член комиссии по исследованию незакономерных действий должностных лиц и аграрной комиссии. 30 мая на 18 заседании Думы Геллат поддержал проект кадетов по аграрному вопросу (Проект 42-х).

10 июля 1906 года в г. Выборге подписал "Выборгское воззвание"  и осуждён по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишён права быть избранным.

После освобождения из тюрьмы Геллат, являясь помощником адвоката, а затем адвокатом. Стал присяжным поверенным с 18 января 1907 года. На 31 января 1914 г. значится адвокатом в Виндаве, в это время его помощником был А.-В. Б. Рабинович. Совмещал адвокатскую практику с работой в юридическом отделе Русского торгово-промышленного банка в Санкт-Петербурге (1906—1912), а позднее стал начальником юридического отдела того же банка в Виндаве (1912—1914).

Во время Первой мировой войны работал в течение 1915—1919 гг. на Украине, в 1919—1921 годы был в Одессе. 8 октября 1921 Одесская ЧК приговорила Карла Петровича Геллата к расстрелу. Некоторые украинские источники (в частности, Одесский академический центр) свидетельствуют о смерти К. П. Геллата в 1921 году и даже его посмертной реабилитации. Однако в действительности Геллат остался жив, в конце 1921 года эстонское правительство обменяло его на арестованных в Эстонии коммунистов.

В 1922—1926 гг. Геллат был постоянным членом Таллинско-Хаапсальского мирового суда второй степени. В 1926—1929 годах он был генеральным директором Эстонского земельного банка. В 1929 году вышел в отставку. Геллат провёл свои последние годы в Хаапсалу, где 10 апреля 1935 г. скончался в возрасте 72 лет.

Семья 

 Сестра — Мария в замужестве Триис (1834—1862).
 Брат — Кристиан (1838—1910), краснодеревщик и предприниматель в Санкт-Петербурге и Таллине.
 Брат — Яков (1840—1899), женат на Марии урождённой Саул (1841—1915), купец из Тарту. 
 Племянник — Петр Хеллат (1868—1899),
 Племянник — Георг Хеллат (1870—1943), известный эстонский архитектор,
 Племянник — Герман Хеллат (1872—1953),
 Племянник —  Александр Хеллат (1881—1943), дипломат, бывший министр внутренних дел (1919—1920) и министр иностранных дел (1922—1923, 1927) Эстонии, погиб в советском лагере.
 Внучатый племянник —  Тоомас Хеллат (1920—1987), эстонский разведчик и диверсант, работавший на Вермахт, после ареста перешедший на сторону СМЕРШа и МГБ.
 Сестра — Катри в замужестве Тяхт (Täht, 1842—1907).
 Сестра — Лиис в замужестве Роус (Rose, 1845—1903).
 Брат — Яаан (1851—1939), женат на Анн, урождённой Хунт (Hunt, 1860—?).
 Сестра — Юлиана в замужестве Киршбаум (Kirschbaum, 1853—1933).
 Племянник — Юрий Хеллат-Киршбаум (1892—1942), полковник эстонской армии, погиб в Норильске.
 Внучатый племянник —  Хенн-Каарел Хеллат (1932—2017), эстонский писатель и поэт.
 Брат —  Пётр Петрович Геллат (Peeter Hellat) (1857—1912), петербургский отоларинголог, доктор медицины, доцент Санкт-Петербургской медико-хирургической академии.

В 1899 г. в Хаапсалу Карл Геллат женился на Алме Матильде, урождённой Фрейдеберг (Friedeberg, 1868—?). Имена их детей неизвестны, как и то, были ли они.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 405.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы.  — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов.  — Москва: «Возрождение», 1906. C. 53.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 124. 
 Российский государственный исторический архив] Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 79. Лист 5,6; Фонд 1327. Опись 1.1905 год. Дело 141. Лист 110 оборот; Дело 143. Лист 158 оборот.

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Посмертно реабилитированные в СССР
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Адвокаты Эстонии
Репрессированные в СССР